Landbau, auch Landbestellung, steht für:

 allgemein die Landwirtschaft
 großflächige, betriebliche Landwirtschaft, siehe Pflanzenbau
 im engeren Sinne – im Unterschied zur Viehhaltung – der landwirtschaftliche Teilbereich des Feldbaus, die Feldwirtschaft

Siehe auch:
 Waldbau, Ackerbau
 Landbaumeister